Stær kan henvise til flere artikler:

 Stære – en familie af ordenen spurvefugle
 Stær (Sturnus vulgaris) – den mest almindelige fugl i denne familie
 Flere øjensygdomme:
 Grøn stær
 Grå stær
 Stærekassen – er en af scenerne på Det Kongelige Teater